Themba ist Namensbestandteil folgender Personen:

 Absalom Themba Dlamini (* 1950), eswatinischer Politiker und ehemaliger Premierminister
 Can Themba (1924–1968), südafrikanischer Schriftsteller und Journalist

Themba steht außerdem für:
 Themba (Roman), Werk des Autors Lutz van Dijk
 Themba – Das Spiel seines Lebens, deutsch-südafrikanischer Film aus dem Jahr 2010